

Єловка — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Єловка — присілок, Кожевниковський район, Томська область
 Єловка — село, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Єловка — присілок, Сєровський міський округ, Свердловська область